Lyding ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothea Lyding (1897–nach 1950), deutsche Politikerin (Ost-CDU), MdL Sachsen-Anhalt
 Ralf Lyding (1964–2019), deutscher Ringer
 Wilhelm Lyding († 2008), deutscher Rallyefahrer und Sportfunktionär